Mettlen ist ein in der Schweiz häufiger Orts- und Flurname. Er bezeichnet u. a.:
die bis Ende 1995 selbstständige Ortsgemeinde Mettlen TG im Kanton Thurgau, heute zur politischen Gemeinde Bussnang gehörend
den Weiler Mettlen bei Inwil auf dem Gebiet der Gemeinde Eschenbach LU, Standort des Unterwerks Mettlen.
den Ortsteil Mettlen (Wattenwil) in der Gemeinde Wattenwil, Amtsbezirk Seftigen des Kantons Bern.
den Weiler Mettlen (Diemerswil) in der Gemeinde Diemerswil, Amtsbezirk Fraubrunnen des Kantons Bern.
den patrizischen Landsitz Villa Mettlen in der Gemeinde Muri bei Bern, Kanton Bern.